Drame en trois actes est le titre des œuvres suivantes :
 Drame en trois actes (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1935, qui a connu une adaptation homonyme :
 Drame en trois actes, (), téléfilm américain de Gary Nelson (1986).
 Drame en trois actes (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2010.